OPS steht als Abkürzung für:
 Operationen pro Sekunde, ein Maß für die Rechengeschwindigkeit von Computern, siehe auch FLOPS
 Operationen- und Prozedurenschlüssel im Gesundheitswesen; die deutsche Modifikation der Internationalen Klassifikation der Prozeduren in der Medizin (ICPM)
 Operationszentrum (Kommandobrücke) einer Raumstation, siehe OPS Space
 Optischer Positionssensor, siehe Position Sensitive Device
 Orchestre philharmonique de Strasbourg, die Straßburger Philharmoniker
 Organisches Psychosyndrom
 Organización Panamericana de la Salud, englisch: Pan American Health Organization – PAHO
 Oulun PS, ein Sportverein in der finnischen Stadt Oulu
 Open Patent service des Europäischen Patentamts
 Office of Pipeline Safety des amerikanischen Verkehrsministeriums
 Oceanic Preservation Society, US-amerikanische Umweltschutzorganisation
 Open Pluggable Specification, ein PC-Format zum Einschub in Bildschirme
 Open Preprint Systems, eine Open Source Software zur Publikation von Preprints oder Publikationen mit unregelmäßigem Erscheinungsverlauf

Ops (griechisch ) steht für:
 Ops, die altrömische Göttin des Erntesegens
 (2736) Ops, Asteroid des inneren Hauptgürtels
 Ops (Gattin des Euaimon), Mutter des Eurypylos
 Ops (Sohn des Peisenor), Vater der Eurykleia in der Odyssee
 Ops (Vater des Melas), ein Dryope

Abkürzung